Accelerated Graphics Port, een poort aanwezig op het moederbord van een pc
 Accijnsgoederenplaats, accijns of verbruiksbelasting die wordt geheven als goederen uit een accijnsgoederenplaats of inrichting voor verbruiksbelastinggoederen worden uitgeslagen
 de IATA-luchthavencode van Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, de luchthaven van Málaga
 AGP eGlass, een glasfabrikant voor de auto-industrie, in Peru en Gent
 Angry Grandpa